Combat de Wagadou (2011).
 Combat de Wagadou (2019).